Сент-Лоренс () может означать:

 Сент-Лоренс (округ, Нью-Йорк) — округ в штате Нью-Йорк.
 Сент-Лоренс (тауншип, Миннесота) — тауншип в штате Миннесота.
 Сент-Лоренс-Айлендс (национальный парк) — национальный парк в Канаде.
 Сент-Лоренс (Джерси) (англ.) — один из 12 приходов на острове Джерси.

См. также